Shunrei est un personnage secondaire de la série télévisée d'animation japonaise Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque).

Shunrei est une jeune fille chinoise qui a été recueillie par le vieux Maître des Cinq Pics, Dohko de la Balance.
Amoureuse de Shiryu, elle lui sauve la vie au cours de son affrontement contre Masque de Mort, le chevalier d'Or du Cancer, en déconcentrant ce dernier par ses prières. Elle prend également soin de lui alors qu'il est blessé et aveugle.
Lors de la bataille contre Hadès, elle reste devant la cascade de Rozan, à prier pour Shiryu et pour le Vieux Maître.

Personnage de Saint Seiya